

Patronyme 
 Hendrik Hoogeveen (1712-1791), helléniste hollandais.

Toponymie

Hoogeveen, ville et commune de Drenthe
 Hoogeveen ou Hoogeveen in Delfland, ancienne commune de la Hollande-Méridionale
 Hoogeveen ou Hoogeveen in Rijnland, ancienne commune de la Hollande-Méridionale

Voir aussi 
 Hogeveen, hameau de la commune de Rijnwoude.